Каччини — фамилия.

Известные носители:
 Каччини, Джованни Баттиста (1556—1613) — флорентийский скульптор.
 Каччини, Джулио (1551—1618) — итальянский композитор, певец, музыкант.
 Каччини, Франческа (1587 — ок. 1640) — итальянский композитор, поэтесса, певица и лютнистка, крупнейший музыкант эпохи барокко.